Хильдегарий (Хильдегар, Хильдегер; Hildegarius, Hildegar, Hildegaire) — мужское имя германского происхождения. Известные носители:
 Хильдегарий — епископ Санса (632—637)
 Хильдегарий — епископ Кёльна (750—753)
 Хильдегарий — епископ Тренто (начало IX века)
 Хильдегарий — епископ Мо (850-е — 870-е годы)
 Хильдегарий — епископ Бове (933—972)
 Хильдегарий — епископ Лиможа (969—992)